Francfort (en allemand Frankfurt) est porté par deux villes d'Allemagne :
 Francfort-sur-le-Main dans le Land de Hesse, siège de la Banque centrale européenne et lieu du troisième plus grand aéroport d'Europe ;
 Francfort-sur-l'Oder dans le Land de Brandebourg.

Voir aussi :
 Frankfort nom porté par plusieurs villes, d'après Frankfurt.
 Ville libre de Francfort
 Aéroport de Francfort-Hahn, aéroport du Land de Rhénanie-Palatinat, à Hahn, ville de l'arrondissement Rhein-Hunsrück, avec celui de Zweibrücken
 Henri-Paul Francfort

Homonymie de toponyme

zh:法蘭克福 (消歧義)#德國